Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont (14 de enero de 1831 en Arolsen - 12 de mayo de 1893 en Marienbad) fue príncipe de Waldeck-Pyrmont desde el 15 de mayo de 1845 hasta su muerte.

Biografía 
Era hijo del príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. 

Sucedió a su padre como príncipe por primera vez bajo la tutela de su madre, el 15 de mayo de 1845 y así permaneció hasta el 14 de enero de 1852. Durante estos años tumultuosos adoptó una constitución después de los disturbios de 1848-1849, pero la modificó con una enmienda el 17 de agosto de 1852, haciendo más restrictivas las facultades otorgadas en una sociedad democrática bajo la presión de los revolucionarios.

En la Guerra austro-prusiana se puso del lado de Prusia, e incluso llegó a pedir a Guillermo I de Prusia anexionar el Principado de Waldeck-Pyrmont para contrarrestar el creciente poder del vecino Gran Ducado de Hesse. Otto von Bismarck rechazó esta oferta, pero siempre tuvo en cuenta a este valioso aliado.

Murió de neumonía a los 62 años en Mariánské Lázně, Bohemia. Fue enterrado en la cripta de la familia principesca (Fuerstliches Erbbegraebnis), en Rhoden.

Matrimonios y descendencia 
Jorge Víctor se casó en primeras nupcias el 26 de septiembre de 1853 con la princesa Elena de Nassau, hija del duque Guillermo de Nassau y Paulina de Wurtemberg. Tuvieron los siguientes hijos:
Sofía (27 de julio de 1854 - 5 de agosto de 1869), murió de tuberculosis a los quince años.
Paulina (19 de octubre de 1855 - 3 de julio de 1925) ∞ con el príncipe Alexis de Bentheim y Steinfurt.
María (23 de mayo de 1857 - 30 de abril de 1882 ) ∞ con el príncipe Guillermo de Wurtemberg, que más tarde se convirtió en el rey Guillermo II de Wurtemberg.
Emma (2 de agosto de 1858 - 20 de marzo de 1934), reina y regente de los Países Bajos ∞ el 7 de enero de 1879 con el rey Guillermo III de los Países Bajos.
Elena (17 de febrero de 1861 - 1 de septiembre de 1922) ∞ con el duque Leopoldo de Albany.
Federico (20 de enero de 1865 - 26 de mayo de 1946), el último príncipe reinante de Waldeck-Pyrmont.
Isabel (6 de septiembre de 1873 - 23 de noviembre de 1961) ∞ con el príncipe Alejandro de Erbach-Schönberg.

Después de su muerte se casó el 29 de abril de 1891 con la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, hija del duque Federico. Tuvieron un hijo:
Wolrad Federico (26 de junio de 1892 - 14 de octubre de 1914), muerto en combate en Moorslede, Bélgica, poco después de estallar la Primera Guerra Mundial.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Gerhard Menk, Waldecks Beitrag für das heutige Hessen. 2. Auflage, Wiesbaden 2001.
Hartmut Platte: Waldeck und Pyrmont. Geschichte eines Fürstenhauses. 2. Auflage. Börde-Verlag, Werl 2003, ISBN 3-9806221-8-5 (Deutsche Fürstenhäuser 3).

Enlaces externos 
Waldeck

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de los Serafines
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso